AVA kan have flere betydninger:

 Alexander Valley AVA – vindistrikt i Californien, USA

 American Viticultural Area – vinområder i USA

 Rutherford AVA – vindistrikt i Californien, USA

 Angels and Airwaves – amerikansk band hvis forkortelse er AVA.